Le sigle SLT peut signifier :
 Salut, en langage SMS ;
 Salut les Terriens, une émission française de télévision présentée par Thierry Ardisson, diffusée sur Canal 8 ;
 schéma de liaison à la terre, en électricité ;
 Second Life Time, zone temporelle correspondant à l'heure locale des bureaux de Linden Lab à San Francisco. Linden Lab se réfère actuellement au Temps Standard Pacifique (Pacific Standard Time PST) mais le terme SLT est utilisé couramment dans le monde virtuel par les résidents ;
 signalisation lumineuse tricolore, voir Feu de circulation ;
 Single-Lens Translucent, un type d'appareils photo numériques à miroir fixe semi-transparent ;
 , une ancienne méthode d'IBM pour emballer les circuits électroniques (introduite en 1964 avec le IBM System/360 series et les machines apparentées) ;
 sous-lieutenant, un grade militaire ;
 structure lymphoïde tertiaire, un agrégat cellulaire riche en lymphocytes B, que l'on trouve à proximité de certaines tumeurs cancéreuses ;
 Sur la Toile, un forum généraliste orienté vers les sciences et l'informatique, organisant des actions à caractère humaniste ;
 Signalisation Lumineuse Tricolore dans le domaine de l'exploitation des infrastructures urbaines ;
 Trabéculoplastie sélective (Selective Laser Trabeculoplasty) dans le traitement du Glaucome.